Markthausen ist der deutsche Name zweier Orte, die heute in Polen bzw. Russland liegen:
 Markthausen, Kreis Schröttersburg (1939 bis 1945), seit 1945: Staroźreby, Dorf im Powiat Płocki, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Markthausen, Kreis Labiau, seit 1946: Wyssokoje (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Siehe auch:
 Markhausen